ICSID ist eine Abkürzung von

 International Centre for Settlement of Investment Disputes, siehe Internationales Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
 International Council of Societies of Industrial Design, bezeichnet sich inzwischen als World Design Organization (WDO)

ICSID